Herrarnas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2007 spelades under perioden 15–27 juli 2011 i Río de Janeiro, Brasilien.

Pan American Sports Organization utökade antalet lag från 8 till 12 och satte åldersgränsen till U 20-nivå. Dock accepterade CONMEBOL, Sydamerikas fotbollsförbund, bara U 17-lag. USA spelade med U 18-lag. Peru drog sig ur, och ersattes av Bolivia.

Deltagande lag

CONCACAF

CONMEBOL

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Källor

Noter

Se även
 Damernas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2007

Herr